Герб Лагоа (Азори)
 Герб Лагоа (Алгарве)